Heusden ist der Name folgender Orte

 in Belgien:
 ein Ortsteil der Gemeinde Heusden-Zolder in  der belgischen Provinz Limburg
 ein Ortsteil der Gemeinde Destelbergen in der Nähe von Gent in Ostflandern in Belgien, siehe Heusden (Destelbergen)

 in den Niederlanden:
 eine Gemeinde in der Provinz Nordbrabant, in den Niederlanden, siehe Heusden (Niederlande)
 ein Ortsteil der Gemeinde Asten, Nordbrabant, Niederlande, siehe Heusden (Asten)

Heusden ist der Familienname folgender Personen:
 Piet van Heusden (1929–2023), niederländischer Radrennfahrer
 René van Heusden SDB (auch Renato; 1888–1958), belgischer Ordenspriester, Missionar und römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Markies van Heusden (dt. Marquis von Heusden), erblicher niederländischer Adelstitel